Vasco ist ein Vorname und Familienname, zu Namensträgern siehe Vasco

Vasco bezeichnet:

 Vasco SC, indischer Fußballverein aus Goa
 Vasco Esporte Clube, brasilianischer Fußballverein
 Vietnam Air Services Company, eine vietnamesische Regionalfluggesellschaft
 Vasco Data Security International, bis 2018 der Namen des US-amerikanisches Unternehmens OneSpan
 Vasco (Comic), eine im 14. Jahrhundert spielende Comicserie von Gilles Chaillet

Siehe auch:
 Vasko
 Wasco